Bobrůvka est un nom qui peut désigner :

Bobrůvka, une rivière de la Tchéquie et un affluent de la Loučka, dans le bassin du Danube ;
 Bobrůvka, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie